Gard (departament) – departament we Francji
 Gard (rzeka) – rzeka we Francji
 gród – na Pomorzu częściej jako gard.